Серо Гвадалупе има више значења:

 Серо Гвадалупе (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Гвадалупе (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику